V5 puede referirse a:

 Chery V5, una minivan de 2006; 
 Código IATA de la Royal Aruban Airlines; o
 V5, área visual cortical de la corteza visual.